

Médecine
Une épreinte (issu du latin exprimere = faire sortir en pressant) est une douleur abdominale — de type colique s’accompagnant d’une contraction douloureuse et répétitive — de la partie terminale du côlon et du rectum s'achevant par une fausse envie pressante et impérieuse d’aller à la selle.

Écologie
Les naturalistes nomment parfois « épreinte » les excréments laissées par les mammifères.

Homonymie